Smith Inlet ist der Name folgender Buchten in der Antarktis:

 Smith Inlet (Palmerland) im Palmerland, Westantarktis
 Smith Inlet (Viktorialand) im Viktorialand, Ostantarktis